

Сьова — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Сьова — селище, Глазовський район, Удмуртія
 Сьова — річка в Удмуртії та Кіровській області, ліва притока Ками

Сьова (Яманасі)
 Сьова (Ґумма)
 Сьова (Фукусіма)
 Район Сьова

 Імператор Сьова — імператор Японії (1926—1989)

 Сьова — девіз імператорського правління з 834 по 848 роки. Читається також як «Дзьова»
 Сьова — девіз імператорського правління з 1312 по 1317 роки
 Сьова — девіз імператорського правління з 1926 по 1989 роки
 Сьова — період в історії Японії з 1926 по 1989 роки
 Сьова — японська дослідна станція в Антарктиді